

Patronyme 
 Victor Malfait, dit Victor Collodion (1842-1873), caricaturiste français ;
 Georges Malfait, né le  à Roubaix et mort  dans la même ville, est un athlète français.
 Michel-Charles-André Malfait (1927-2012), général français.

Toponyme